Kreislauf steht allgemein für
 eine regelmäßig wiederkehrende Abfolge von Ereignissen, siehe Periodizität
 in der Physiologie für den Blutkreislauf, das glymphatische System und den enterohepatischen Kreislauf
 in der Ökonomie für den Wirtschaftskreislauf
 in der Thermodynamik für den Kreisprozess, siehe thermodynamischer Kreisprozess
 in der Elektrotechnik für den Stromkreis
 in der Ökologie für den Stoffkreislauf
 in der Politik für den Verfassungskreislauf
 offenen oder geschlossenen Kreislauf in der Hydraulik, siehe Hydraulikpumpe#Kreislaufkonzepte

Siehe auch:
 Zirkulation (Begriffsklärung)